Vučipolje est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Vučipolje, un village situé dans la municipalité de Bugojno, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Vučipolje, un village situé dans la municipalité de Posušje, dans le canton de l'Herzégovine de l'Ouest et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
Vučipolje, un village situé dans la municipalité de Gračac, comitat de Zadar ;
Vučipolje, un village situé dans la municipalité de Hrvace, comitat de Split-Dalmatie.